Бакрчинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Бакрчинское сельское поселение — в Апастовском районе Республики Татарстан.
 Бакрчинское сельское поселение — в Тетюшском районе Республики Татарстан.